Desco – sinonimo di mensa, tavola, banco
 Desco – frazione di Morbegno
 Desco da parto –  disco dipinto che veniva offerto come dono alle partorienti

Note